Deauville et le Rêve Américain est un long-métrage documentaire français réalisé par Daphné Baiwir et produit par Sebastien Cruz (Les Films de la Plage) en 2020. Le documentaire revient sur la naissance du Festival du Cinéma Américain de Deauville (Normandie), créé en 1975 par Anne D’Ornano, André Halimi et Lionel Chouchan. 

Le film est composé d’entretiens et de témoignages de professionnels du cinéma américain et du cinéma français.

Synopsis 
Deauville et le Rêve Américain retrace la création du Festival et interroge son rôle auprès du cinéma américain des années 1970 à aujourd’hui. Le film questionne notamment les enjeux du cinéma américain :

Comment le contexte politique influence-t-il le récit cinématographique ? Quel(s) visage(s) le cinéma américain indépendant adopte-t-il de nos jours ? Quels changements s’opèrent à la suite de l’apparition des plateformes de streaming ? En un mot, quelles grandes évolutions du cinéma américain le Festival de Deauville reflète-t-il.

Fiche technique 
 Titre original : Deauville et le Rêve Américain
 Titre anglais : 
 Réalisation : Daphné Baiwir
 Production : Sebastien Cruz
 Société de production : Les Films de la Plage
 Montage image : Daphné Baiwir, Iliona Thiriet
 Montage son : Antoine Legros Jenny
Musique : Sander Kalmeijer
 Pays d’origine : France
 Lieux de tournage : France, États-Unis
 Langue originale : Français, Anglais
 Format : Couleur
 Genre : Documentaire
 Durée : 75 minutes
 Date de diffusion : 2020

Intervenants 
 Michael Douglas
 Claude Lelouch
 Stéphane Brizé
 Anne d’Ornano
 Antonia Dauphin
 Ruda Dauphin
 Béatrice Halimi
 Charles Rivkin
 Christine Vachon
 Debra Granik
 Gilles Jacob
 Ira Sachs
 Jim Cummings
 Jordana Spiro
 Julia Kuperberg 
 Clara Kuperberg
 Lionel Chouchan
 Bruno Barde
 Mitchell W. Block
 Philippe Augier

Diffusions 
 2020 : Sélection Officielle 46e Festival de Deauville

Notes et références

Liens externes 
 
 Cineuropa
 InDeauville

Film français sorti en 2020
Film documentaire français
Film documentaire sur le cinéma